

Чєрна Вода — село в окрузі Ґаланта Трнавського краю.
 Чєрна Вода — частина міста Хорватський Ґроб.
 Чєрна Вода — притока Малого Дунвю.
 Чєрна Вода — притока Ужа.